Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 10 km-es üldözőverseny versenyszámát február 17-én rendezték a Birkebeineren Stadionban. Az aranyérmet az orosz Ljubov Jegorova nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
A verseny rajtsorrendjét a február 15-én megrendezett 5 km-es verseny befutója alapján állapították meg. A versenyzők az első helyezetthez viszonyított időhátrányok szerint rajtoltak. A célba érkezés sorrendje határozta meg a végeredményt.

Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N10